Lehndorff este numele unei vechi familii nobile din Prusia Răsăriteană.

Numele de familie este purtat de:
Veruschka von Lehndorff

Familii nobiliare din Germania
Nume de familie germane